Шабуровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Пермский край 
 Шабуровское сельское поселение — входит в Частинский район

Челябинская область 
 Шабуровское сельское поселение — входит в Каслинский район